Annulus (mycologie), de kraag bij een paddenstoel
Annulus (plantenmorfologie), dekselring van sporekapsel
Cirkelring, een meetkundige figuur